ЛАЗ-695Т — радянський тролейбус, що збирався на Львівському автобусному заводі в 1963 році, основою був автобусний кузов з електрообладнанням від списаних тролейбусів МТБ-82.

Історія та короткий опис 
Перший тролейбус на базі автобуса ЛАЗ-695 був зібраний у Баку в 1962-ому, силами місцевого тролейбусного управління. Цей тролейбус, що отримав назву БТЛ-62 був виконаний на основі автобуса 1959 року (без так званого «козирка» та із заднім склом). В подальшому машина була передана на ЛАЗ для детального вивчення і створення моделі для серійного виробництва.

Безпосередньо у Львові тролейбус на базі ЛАЗ-695Б був виготовлений влітку 1963 року. Деяка заводська документація вказувала на використання іншого кузова — ЛАЗ-695Е. Проте автобуси моделей Б і Е відрізнялись у основному ДВЗ котрі, зрозуміло, на тролейбусах відсутні, тож різниця не принципова. Просто ЛАЗ-695Б був основним автобусом в 1963-ому, а ЛАЗ-695Е став виготовлятись з 1964-го.
Львівські тролейбуси, котрих було виготовлено усього 10 штук, називались ЛАЗ-695Т. Вони залишились працювати у рідному місті, а для інших населених пунктів було налагоджено виробництво на Київському заводі електротранспорту. В Київ, де тролейбус виготовся під назвою Київ-5ЛА, надходили готові кузова зі Львова на котрі в подальшому монтували електрообладнання власного виробництва (аналогічне тролейбусам Київ-2 та Київ-4) . За 1963–1964 роки було зібрано 75 тролейбусів Київ-5ЛА.

Потреба у тролейбусах росла і потужності Київського заводу не вистачало. І у тому ж 1963 році до виробництва ЛАЗ-695 підключився Одеський автоскладальний завод (ОдАЗ). До того часу цей завод передав виробництво власних самоскидів у Саранськ і фактично залишився без об'єкту виробництва. Зі Львова на ОдАЗ приходили кузова з елементами ходової частини, а з Києва усе електрообладнання. Усього в Одесі з 1963 по 1965 зібрали 476 тролейбусів ОдАЗ-695Т.

Тролейбуси ЛАЗ-695Т комплектувались електродвигуном потужністю 78 кВт, що давав можливість рухатись зі швидкістю 50 км/год. У порівнянні з найрозповсюдженішим тролейбусом того часу МТБ-82, ЛАЗ вийшов набагато легшим, динамічнішим та економнішим. Хоча був недовговічним (термін служби становив 7-8 років), маломістким (частина електрообладнання знаходилась у салоні) і з вузькими проходами між сидіннями, вузькими дверними прорізями. Однак випуск цих машин дозволив у якійсь мірі скоротити дефіцит країни у тролейбусному рухомому складі.

Посилання 
 ЛАЗ-695Т на сайті «Автомодельное бюро» 
 Розвиток тролейбуса до наших днів
 Тролейбус ЛАЗ-695Т на маршруті 

Тролейбуси ЛАЗ